Muntean este un nume de familie românesc, care se poate referi la:

Andrei Vasile Muntean (n. 1993), gimnast român
Drăgan Muntean (1955–2002), solist vocal de folclor muzical românesc
Emil Muntean (1933–2009), matematician și informatician român
Florin Nicolae Muntean (n. 1956), politician român, membru al Parlamentului României
George Muntean (1932-2004), scriitor și om politic român
Ionel Muntean (n. 1938), sculptor român
Irina Nicoleta Muntean (n. 1968), maestru emerit al sportului din anul 2000 în culturism si arbitru international din 2002. Profesor-antrenor
Iurie Muntean (n. 1972), politician din Republica Moldova, Viceministru al Economei al Republicii Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Octavian Muntean, senator român în legislatura 1992-1996 ales în județul Hunedoara pe listele partidului FDSN.
Ovidiu Ioan Muntean (n. 1947), politician român, fost ministru al telecomunicațiilor în Guvernul Văcăroiu
Ovidiu Muntean (n. 1941), inginer chimist român, fondator al disciplinei reactoare biochimice (Inginerie biochimică)
Mircia Muntean, politician român, membru PDL, fost primar al municipiului Deva în perioada 1996-2012 și deputat în Parlamentul României
Radu Muntean (n. 1971), scenarist și regizor român de lung-metraj. Radu Muntean a absolvit în 1994 Academia de Teatru și Film
 (n. 1946), antrenor de fotbal și fost fotbalist ucrainean

Vezi și
Munteanu (nume)
Guvernul Provizoriu Muntean, cabinet care a guvernat Țara Românească în timpul Revoluției de la 1848.
Casa - Muzeu „George Muntean”, un muzeu județean din Bilca

Nume de familie românești